Юровичский сельсовет:

Беларусь 
 Юровичский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Юровичский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Калинковичский район, Гомельская область